

Le mousquetaire 
Charles de Batz-Castelmore, dit d'Artagnan (entre 1611 et 1615 - 1673) est un mousquetaire des rois Louis XIII et Louis XIV. Il a inspiré plusieurs œuvres :
 Roméo d'Artagnan, court-métrage français de Romeo Bosetti (1908)
 Douglas le nouveau D'Artagnan (), film américain de Douglas Fairbanks (1917)
 Le Fils de d'Artagnan (), film italien de Riccardo Freda (1950)
 D'Artagnan, chevalier de la reine (), film italien de Mauro Bolognini (1954)
 Le Secret de d'Artagnan (), film italien de Siro Marcellini (1962)
 Cyrano et d'Artagnan, film franco-italien d'Abel Gance (1964)
  (), film italien de Fulvio Tului (1964)
 D'Artagnan, chevalier du roi, feuilleton télévisé français (1966)
 D'Artagnan (mini-série), feuilleton télévisé franco-italo-allemand de Claude Barma (1969-1970)
 D'Artagnan l'intrépide, film d'animation de John Halas (1974)
 D'Artagnan l'Intrépide, album de Michel Polnareff, bande-originale du film d'animation (1974)
 D'Artagnan amoureux, mini-série télévisée française de Yannick Andréi (1977)
 D'Artagnan et les Trois Mousquetaires ( / ), téléfilm russe de Gueorgui Jungwald-Khilkevitch (1978)
 D'Artagnan, téléfilm de Pierre Cavassilas (1991)
 La Fille de d'Artagnan, film français de Bertrand Tavernier (1994)
 D'Artagnan (), film américain de Peter Hyams (2001)
 D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, téléfilm de Pierre Aknine (2005)

Autres 
D'Artagnan désigne également :
 MS D'Artagnan (1925 - 1942), paquebot de la Compagnie des messageries maritimes
 , entreprise agro-alimentaire américaine créée en 1984
 (14238) d'Artagnan, astéroïde
 dArtagnan, groupe folk rock allemand, originaire de Nuremberg
 Luc Dartagnan (1863-1941), acteur français des années 1920 
 D'Artagnan, drague à disque désagrégateur.

Voir aussi 
 Artagnan, commune des Hautes-Pyrénées
 Rue d'Artagnan, dans le  de Paris
 
 :Catégorie:Acteur ayant incarné D'Artagnan